Krechów – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim
 Krechów – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 gmina Krechów – dawna gmina wiejska w powiecie żółkiewskim województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej